La nazionale di pallavolo femminile della Malaysia è una squadra asiatica ed oceaniana composta dalle migliori giocatrici di pallavolo della Malaysia ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica della Malaysia.

Risultati

Campionato asiatico e oceaniano

Coppa asiatica

AVC Challenge Cup